Kleinschmidt:
 Jutta Kleinschmidt (1962-), pilote allemande de rallye-raid.
 Otto Kleinschmidt (1870-1954), ornithologue, théologien et pasteur allemand.
 Theodor Kleinschmidt (1834-1881), explorateur et naturaliste allemand, oncle d'Otto Kleinschmidt.

Homonymie de patronyme